Bint (roman), een boek van de schrijver Ferdinand Bordewijk
 Bint (bouwkunde), een dwarsbalk
 Bintje, een aardappelras
 buntgras
 Beijerlands Initiatief (BINT), een lokale politieke partij in de gemeente Oud-Beijerland